Miejscowości w USA:
 Liscomb – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Liscomb (ang. Liscomb Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall